ван ден Хёвел () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Ван ден Хёвел, Эд (род. 1940) — нидерландский астроном.
 Ван ден Хёвел, Ян (1908—1970) — нидерландский футболист.
  (1935—2000) — нидерландский футболист.